Имбитува ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Юго-восток штата Парана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Прудентополис. Население составляет 27 044 человека на 2007 год. Занимает площадь 758,479 км². Плотность населения — 38,24 чел./км².

Праздник города —  3 мая.

История 
Город основан в 1871 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 188.220.936,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 6.484,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,727 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Парана